Сивоконь — украинская фамилия. 
 Сивоконь, Алексей Николаевич (род. 1973) — советский и казахстанский спортсмен (пауэрлифтинг). 
 Сивоконь, Евгений Яковлевич (род. 1937) — советский и украинский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Сивоконь, Сергей Иванович (род. 1933) — советский литературный критик.